Patricio David Schwob Leon (Santiago, Chile, 14 de abril de 1986) es un exfutbolista chileno.

Clubes

Estadísticas 
Estadísticas actualizadas a la fecha: 11 de agosto de 2022.

1Incluye Primera División de Chile, Primera B de Chile, Segunda División de Chile y Tercera División de Chile/Tercera A de Chile.

2Incluye Copa Chile.

Enlaces externos 
 
 
 Era un taxi o soñar con Primera - El Mercurio

Futbolistas de Chile
Futbolistas del Club Deportivo San Marcos de Arica en los años 2000
Futbolistas del Club Deportivo Magallanes en los años 2000
Futbolistas del Club Deportivo Trasandino de Los Andes
Futbolistas de Deportes Iberia
Futbolistas del Club de Deportes Puerto Montt en los años 2010
Futbolistas del Club de Deportes Cobreloa en los años 2010
Futbolistas del Club Deportes Concepción en los años 2010
Futbolistas de Unión Temuco
Futbolistas del Club de Deportes Temuco en los años 2010
Futbolistas del Club Deportivo Unión San Felipe en los años 2010
Nacidos en Santiago de Chile
Futbolistas del Club de Deportes Provincial Curicó Unido en los años 2010
Futbolistas del Club de Deportes Pintana